Benny Wenda – papuaski działacz niepodległościowy
 Tadeusz Wenda – polski inżynier, jeden z twórców portu w Gdyni
 Urszula Anna Wenda – polska lekarka
 Zygmunt Wenda – polski oficer, polityk OZN
 Wenda – bohaterka serii książek na podst. kreskówki Gdzie jest Wally?
 Wenda (buddyzm) – forma dialogu w buddyzmie zen